A rúpia az alábbi pénznemek neve. Jelölése ₨ vagy Rs.
 Indiai rúpia
 Indonéz rúpia
 Mauritiusi rúpia
 Nepáli rúpia
 Pakisztáni rúpia
 Srí Lanka-i rúpia
 Seychelle-i rúpia